Власи може да се отнася за:

 Власи, общо название на няколко романски народа;
 Власи, село в Западните покрайнини, Община Пирот, Сърбия;
 Долно Власи, на гръцки Есовалта, село в Егейска Македония, Гърция;
 Горно Власи, на гръцки Ексовалта, бивше село в Егейска Македония, Гърция;